Final del juego puede referirse a:

 Final del juego, libro de Julio Cortázar.
 «Final del juego», relato del libro homónimo.
 Final de juego, serie de televisión.